Der Lancia Musa ist ein Minivan des italienischen Automobilherstellers Lancia, der zwischen Frühjahr 2004 und Sommer 2012 hergestellt wurde.

Der Musa (zu Deutsch: die Muse) war das erste Fahrzeug dieser Art und Größe von Lancia. Er wurde vom Hersteller auch als Kompaktvan oder Compact-MPV (Multi Purpose Vehicle) bezeichnet.

Allgemeines 

Der Musa entstand zusammen mit dem Schwestermodell Fiat Idea, war aber besser ausgestattet. So gab es zum Beispiel Sitzbezüge aus einer Leder-Alcantara-Kombination, Chrom-Verzierung, Navigationssystem und ein Bose-Soundsystem als Option.

Die Präsentation fand im März 2004 auf dem Genfer Auto-Salon statt, zum Spätsommer startete dann der Verkauf.

Der Musa ist einerseits ein eigenständiges Modell, sollte aber auch als Ersatz für eine fünftürige Version des damaligen Lancia Ypsilon fungieren. Der Musa wurde im Fiat-Werk Mirafiori in Turin produziert und trägt die interne Typbezeichnung 350.

Modellpflege 
Auf den 64. internationalen Filmfestspielen von Venedig im September 2007 feierte der überarbeitete Musa seine Weltpremiere. Hierbei wurden die Frontschürze und der Kühlergrill modifiziert. Ebenso wurden die Heckklappe, Heckschürze und Rückleuchten neu gestaltet, die nun mit LED-Leuchten ausgestattet sind.

Den „Nuova Musa“ kennzeichneten auch ein neues Raddesign und neue Außenlackierungen, wobei wieder diverse Bi-Color-Lackierungen im Angebot standen. Im Innenraum konnte durch die Absenkung des Ladebodens das Kofferraumvolumen um 75 l vergrößert werden. Außerdem gab es andere Farben für die Sitzbezüge und das Armaturenbrett.

Für den Musa entstand eine Werbekampagne mit Carla Bruni, früheres Model, Sängerin und Ehefrau von Nicolas Sarkozy.

Im Juli 2012 wurde die Fertigung des Musa ohne Nachfolger beendet.

Motoren und Ausstattung 
Vom Musa waren folgende Ausstattungsvarianten und Motorisierungen erhältlich:

Ausstattungsvarianten
2004–2011: Elefantino, Argento, Belezza, Oro, Platino, Platino Plus
2011–2012: Silver, Gold, Platinum,
 Sondereditionen 5th Avenue, Centenario, Diva

Motorisierungen

Technische Daten 
Lancia Musa Otto-Motoren (Stand: 2010)
Werte in Klammern gelten für DFN-Automatik

Lancia Musa Diesel-Motoren (Stand: 2010)
Werte in Klammern gelten für DFN-Automatik

Zulassungszahlen 
Zwischen 2005 und 2012 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 5.343 Lancia Musa neu zugelassen worden. Mit 1.405 Einheiten war 2008 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

 Lancia Website

Minivan
Kombi